New Vintage: The Best of Simon May - album uit 1994
 New vintage (Maynard Ferguson) - album uit 1977